

Onderwijs 
 Salem State University, een Amerikaanse universiteit
 Samar State University, een Filipijnse universiteit
 Savannah State University, een Amerikaanse universiteit
 Shawnee State University, een Amerikaanse universiteit
 Sonoma State University, een Amerikaanse universiteit
 Southampton Solent University, een Engelse universiteit

Varia 
 Saybolt Universal Second
 Strategic Services Unit
 Swedish Social Democratic Youth League (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund)